Weiße Kirche ist Name oder Beiname von
St. Martin (Oberwesel)
Weiße Kirche (Bela Crkva), Karan, Okrug Zlatibor, Serbien
Weiße Kirche vom Rhein, St. Walburgis (Leubsdorf)

Siehe auch:
Weißenkirchen
Weißkirchen
Weiskirch
Weiskirchen
 Weiße Kapelle